Karafuto bezeichnet:
 die Insel Sachalin
 die Präfektur Karafuto